Stavka popisa s grafičkim oznakama
Bale može značiti:

Zemljopis
 Bale (tal. Valle), općina u Istarskoj županiji, Hrvatska
 Bale (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, BiH
 Etiopija:
 Bale (pokrajina)
 Bale (zona)
 Bale (gorje)
 Nacionalni park Bale
 Bale (narod)

Osobe
 Christian Bale, engleski glumac
 Gareth Bale, velški nogometaš